Troyes ist der Namen oder Namensbestandteil folgender französischer Orte:

 Troyes, eine Gemeinde an der Saine und Verwaltungssitz des Départements Aube in der Region Grand Est
 Rosières-près-Troyes, eine französische Gemeinde im Département Aube in der Region Grand Est
 Les Noës-près-Troyes, eine Gemeinde im Département Aube in der Region Grand Est
 Creney-près-Troyes, eine Gemeinde im Département Aube in der Region Grand Est
 Saint-Léger-près-Troyes, eine französische Gemeinde im Département Aube in der Region Grand Est

Troyes steht außerdem für:

 Troyes (Spiel), ein Brettspiel
 Arrondissement Troyes, eine Verwaltungseinheit des französischen Départements Aube in der Region Grand Est
 Bistum Troyes, ein französishces Bistum
 Grafschaft Troyes, Grafschaft im Besitz des Grafenhauses Vermandois, einer Linie der Karolinger
 Kanton Creney-près-Troyes, ein französischer Wahlkreis im Département Aube in der Region Grand Est
 Kanton Troyes-1, Kanton Troyes-2, Kanton Troyes-3, Kanton Troyes-4, Kanton Troyes-5, Kanton Troyes-6 und Kanton Troyes-7, französische Wahlkreise im Département Aube in der Region Grand Est
 Vertrag von Troyes, ein Friedensvertrag zwischen Karl VI. und Heinrich V. im Hundertjährigen Krieg 
 Konzil von Troyes 1129, ein Konzil

Troyes ist der Name von:

 Ansegis von Troyes († 970), Bischof von Troyes und Kanzler und Großalmosenier von König Rodulf von Frankreich
 Chrétien de Troyes (um 1140–um 1190), ein französischer Autor
 Lupus von Troyes (383–478), Heiliger und Bischof von Troyes
 Prudentius von Troyes († 861), Bischof von Troyes und Autor